Футбольний клуб Хімнастіка Сеговіана () — іспанський футбольний клуб з міста Сеговії. Заснований 1928 року під назвою Спортивне товариство Хімнастіка Сеговіана (). Станом на сезон 2021-2022 виступав у 1-й групі Сегунда Дивізіону КІФФ. Домашні матчі проводить на стадіоні Ла-Альбуера, що вміщує 6000 глядачів (5326 на терасах і 674 на трибунах).

Історія 
28 червня 1928 року офіційно засновано клуб під назвою Спортивне товариство Хімнастіка Сеговіана. Його першим президентом став Франсіско дель Барріо.

Від моменту заснування Хімнастіка Сеговіана виступала почергово в Терсераі та Регіональних лігах, а до Сегунда Дивізіону Б вперше потрапила 1999 року. Але команда не змогла закріпитися в цій лізі й у першому ж сезоні вилетіла назад до Терсера Дивізіону.

2011 року Хімнастіка Сеговіана повторила успіх, цього разу перемігши в стикових матчах , Ноху та Логроньєс, але в наступному сезоні знову вилетіла до нижчої ліги. Через п'ять років клуб повернувся до третьої за силою ліги, перемігши в стикових матчах Атлетіко Малагеньйо з загальним рахунком 4:1.

Назви 
 Спортивне товариство Хімнастіка Сеговіана () - (1928–2006)
 Футбольний клуб Хімнастіка Сеговіана () - (2006–)

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт ()
 Профіль футбольної команди ()

Футбольні клуби, засновані 1928
Футбольні клуби Іспанії